Blacks Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blacks Hill (Kentucky)
 Blacks Hill (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Black Hill
 Black Hills, Gebirgszug in South Dakota